Torre Roja puede referirse a:

Torre Roja de Viladecans.
Torre Roja de Alanya.